Влади́мир Кошкин:
 Кошкин, Владимир Михайлович (род. 1951) — начальник новосибирского метрополитена с 2001 года.
 Кошкин, Владимир Моисеевич (1936—2011) — физик, профессор Харьковского политехнического института.